Die East European Hockey League 2001/02 war die siebte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde HK Liepājas Metalurgs.

Modus 
Wie bereits zwei Jahre zuvor wurde wieder ein EEHL B mit schwächeren Mannschaften eingeführt. Die EEHL A spielte wie die EEHL B eine Doppelrunde. Die ersten sieben der EEHL qualifizierten sich direkt für die Play-Offs. Der Gewinner der B-Gruppe spielte mit dem Achten der A-Gruppe um den letzten Play-Off-Platz. Die Mannschaft auf Platz neun stieg dagegen in die B-Gruppe ab.

Neben den Änderungen bezüglich der Gruppeneinteilung wurde auch die Drei-Punkte-Regelung und eine Verlängerung eingeführt, so dass beide Mannschaften bei Unentschieden nach regulärer Spielzeit einen Punkt erhielten.

EEHL A

EEHL B

Qualifikation 

 HK Chimwolokno Mahiljou – HK Sokol Kiew 1:3 (0-0,2-1,1-0)
 HK Sokol Kiew – HK Chimwolokno Mahiljou 4:0 (1-0,3-0,0-0)

Damit qualifiziert sich der HK Sokol Kiew als letzte Mannschaft für das Playoff-Viertelfinale.

Playoffs

Quellen 

 

Saison der East European Hockey League
Eishockeysaison 2001/02